Faulbrut steht für folgende Bienenkrankheiten:

 Amerikanische Faulbrut
 Europäische Faulbrut